Francisco Javier Cruz Jiménez (n. 1966), calciatore messicano
 Francisco Javier Cruz Saldívar (n. 1989), cestista messicano